Lauf, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Lauf an der Pegnitz, une commune de Bavière, Allemagne